De Oberliga Berlin 1974/75 was het eerste seizoen van de Berliner Stadtliga als derde hoogste klasse in het Duits voetbal. De Oberliga volgde de Regionalliga Berlin op als hoogste Berlijnse klasse, die na de invoering van de 2. Bundesliga ontbonden werd. 

Spandauer SV werd kampioen en kon via de eindronde promotie afdwingen naar de 2. Bundesliga.

Eindstand 

Duits competitievoetbal 1974/75
Oberliga Berlin